Эджисто Пандольфини (; ) — итальянский футболист. Прежде известный по выступлениям за клубы «Фиорентина» и «Рома», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы «Фиорентины». В профессиональном футболе дебютировал в 1945 году выступлениями за главную команду этого клуба, проведя там один сезон, приняв участие лишь в 6 матчах чемпионата.

Впоследствии с 1946 по 1948 год играл в составе команд клубов «Эмполи» и «СПАЛ». В 1948 году вернулся в «Фиорентину». На этот раз сыграл за «фиалок» четыре сезона. Большинство времени, проведенного в составе «Фиорентины», был основным игроком команды.

В 1952 году заключил контракт с клубом «Рома», в её составе которого провел следующие четыре года своей карьеры. С 1956 по 1960 годы защищал цвета клубов «Интернационале» и СПАЛ.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Эмполи», в составе которого также уже выступал ранее.

Карьера за сборную 
В 1950 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. За сборную сыграл 21 матч, забив 9 мячей. В составе сборной был участником чемпионатов мира 1950 года и 1954 года в Швейцарии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии.
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола». 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Эмполи»